Colazo puede referirse a:

 Colazo, localidad del Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba, Argentina;
 Colazo, jerga o modismo guatemalteco, sinónimo de paseo, caminata.
 Nicolás Colazo, jugador de fútbol de Boca Juniors, Argentina;
 Mario Jorge Colazo, político argentino.
 Osvaldo Alfredo Colazo, economista argentino.
 Sebastián Colazo, locutor argentino.